

Персоналії 

 Турецький Богдан (16 березня 1960, Івано-Франківськ — 28 серпня 2019, Львів) — львівський художник. Автор розписів та іконостасів греко-католицьких храмів Канади, Австрії, Франції, України.
 Турецький Василь Степанович — український скульптор, живописець, графік та театральний художник. Заслужений художник УРСР. Заслужений працівник культури УРСР.
 Турецький Юрій () — посол Райхсрату і Буковинського сейму першого скликання.
 Турецький Степан Петрович ( 1951) — український інженер-будівельник, господарник, громадський діяч, меценат. Заслужений будівельник України (1997). 
 Турецький Юхим Васильович — радянський і український звукооператор.

Мистецтво 
 Турецький гамбіт:
 Турецький гамбіт (роман)
 Турецький гамбіт (фільм)

Інше 
 Турецький алфавіт
 Турецький бастіон
 Турецький Курдистан
 Турецький потік
 Турецький одяг
 Турецький чай

Примітки 

Прізвища